Одед Фер (, ) — израильский актёр кино и телевидения, проживающий и работающий в США.

Биография 
Родился в Тель-Авиве, Израиль в еврейской семье. С 18 лет до 21 года служил в израильском флоте. После службы перебрался в Европу и открыл свой бизнес, но так и не смог раскрутить его. Фер решает бросить бизнес и заняться актёрской деятельностью. После обучения в Бристольской школе старого викторианского театра, по окончании школы получает главную роль в опере «Дон Жуан возвращается с войны».

В 1999 году получает роль Ардета Бэя в фильме «Мумия», которая принесла ему известность, и роль Антуана в фильме «Мужчина по вызову» , в 2001 году снимается в продолжении фильма «Мумия» «Мумия возвращается». В 2004 году получает роль в фильме «Обитель зла: Апокалипсис». В 2004 году получает роль демона Занку в популярном телесериале «Зачарованные». В 2010 году был приглашённой звездой в телесериале «Тайные операции» и снялся в 12 эпизодах. 2017 году снялся в сериале «Как избежать наказания за убийство»

Личная жизнь 
Живёт в Санта-Монике с семьёй. Женился на Ронде Толлефсон 22 декабря 2000 года. Есть сын Аттикус (родился 4 января 2003 года) и дочь Финли (родилась 26 февраля 2006 года).

Фильмография 

  — Смертельная сеть — Виктор
  — Мужчина по вызову — Антуан-жиголо
  — Мумия — Ардет Бэй
  — Клеопатра — капитан египтян
  — Арабские ночи — второй грабитель
  — Хлеб и розы — камео
 - — Под прикрытием — Фрэнк Донован
  — Мумия возвращается — Ардет Бэй
  — Техасские рейнджеры — Антон Марсель
  — Обитель зла 2: Апокалипсис — Карлос Оливера
 - — Зачарованные — демон Занку
  — Спящая Ячейка — Фарис аль-Фарик (Лидер террористической ячейки)
  — Американский папаша! — Казим
  — Мечтатель — принц
  — Мужчина по вызову 2 — Антуан-жиголо
  — Обитель зла 3 — Карлос Оливера
  — Преданные — Алек
  — Чёрная метка — Скайтер Пойнт
  — V — Илай Коэн
  — Медиум — доктор Томас Стетлер
  — Закон и порядок: Лос-Анджелес — эпизод в фильме «Голливуд»
  — Гибрид — Рэй
 - — Тайные операции — Эяль Левин
  — В стиле Джейн — Бо Бронн
  — Обитель зла: Возмездие — Карлос Оливера (клон)
  — Морская полиция: Спецотдел — Илан Бодар
2015-2017 - Сшиватели - Лесли Тёрнер
  — Однажды в сказке — Джафар
2017 — Рубеж (короткий метр) — военный офицер
2018 — Первые —  Эйтан Хафри
2020 --- Сериал Звездный путь: Дискавери 3 сезон --- Адмирал Вэнс
2021 --- Сериал ФБР (телесериал, 2018) 4 сезон 1 серия --- Кент Кэпитал
  – Красные пророчества

Мультфильмы 
 - — Лига Справедливости — доктор Фейт
  — Скуби Ду. Где моя мумия? — Амаль Али Акбар
  — Бэтмен: храбрые и смелые — Эквинокс
  — Молодая справедливость — Ра'с аль Гул

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры Израиля